TCW est un sigle, qui peut désigner :
 Turnbuckle Championship Wrestling, fédération de catch ;
 Total Combat Wrestling, fédération italienne de catch ;
 Thomas Cook Airlines Belgium, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.
 Télougou, selon le code de langue de la SIL International.
 Star Wars: The Clone Wars, la série télévisée animée Star Wars en images de synthèse.